morro-agudensi – abitanti di Morro Agudo de Goiás
morro-agudensi – abitanti di Morro Agudo